Nomenklator (lateinisch ‚Namennenner‘) steht für:
 Nomenklator (Kryptologie), Verschlüsselungsmethode

Siehe auch:
 Nomenclator
 Nomenklatur